Турецкая демократическая партия Косово (; ) — политическая партия в Косово, представляющая турецкое меньшинство. Его возглавляет Махир Ягджылар, министр окружающей среды и территориального планирования в правительстве Тачи.

Партия была основана как Турецкий демократический союз (Türk Demokratik Birliği) 19 июля 1990 года в Призрене. Изменила свое название на Турецкую демократическую партию Косово 20 июня 2001 года при Миссии ООН в Косове.

На выборах в законодательные органы 2004 года Турецкая демократическая партия Косово получила 1,2% голосов избирателей и 3 из 120 мест. На выборах 2007 года партия сохранила свои 3 места в Ассамблее Косово, одно из основного списка кандидатов (Махир Ягджылар) и два места, зарезервированных для турецкого меньшинства (Энис Керван, Мюфер Шиник).

Структуры 
У партии семь структур в Косово, они есть в муниципалитетах - Призрен, Мамуша, Приштина, Гниляне, Вучитрен, Косовска-Митровица и селе Янево.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Примечания